Šarići est un toponyme qui peut désigner :
Šarići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie ;
Šarići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine.